Apatosuchus — вимерлий рід некрокодиломорфних лоріканів, відомий з пізнього тріасу Німеччини. Він відомий за частковим голотипом черепа з середнього Штубензандштайну (відкладення, що датується норійським етапом і є частиною формації Левенштейн) у Баден-Вюртемберзі. Типовим видом є Halticosaurus orbitoangulatus. A. orbitoangulatus був вперше описаний німецьким палеонтологом Фрідріхом фон Хюне в 1932 році, який вважав його видом тероподного динозавра Halticosaurus. Деякі пізніші дослідження припустили, що це був ранній крокодиломорф або «сфеносухій», як Saltoposuchus, інший псевдозухій із середнього Штубензандштайну Баден-Вюртемберга. Назва Apatosuchus, «оманливий крокодил», була створена для H. orbitoangulatus Гансом-Дітером Зюзом і Райнером Р. Шохом у 2013 році, коли було зрозуміло, що відомий матеріал представляє псевдозухійського архозавра, а не динозавра. Зараз вважається, що Apatosuchus є базальним членом клади Loricata. Апатозух набагато менший за розміром, ніж інші базальні лорикани, такі як Teratosaurus і Batrachotomus.

Кладограма:

Примітки 

Роди плазунів
Фауна тріасового періоду